Tunnelbouw (vakgebied), een discipline binnen de civiele techniek
 Tunnelbouw (hobby), tunnels graven als liefhebberij